Olănescu:
 Constantin P. Olănescu (1845, București  1928, București), un inginer, politician și ministru român
 Gheorghe A. Olănescu (1905, Olănești, Vâlcea  1986, București), un medic român

Vezi și 
 Olănești (dezambiguizare)

Nume de familie românești